Grünow kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Grünow, Mecklenburg, ort och kommun, Mecklenburg-Vorpommern, 
 Grünow, Brandenburg, ort och kommun,